El vocablo Acebo puede referirse a:

Geografía 
 Acebo (Cáceres), municipio de la provincia de Cáceres (España);
 Acebo (León), localidad del municipio de Molinaseca en la provincia de León (España);
 L'acebo, parroquia del concejo de Corvera de Asturias en el[Principado de Asturias (España);
 El Río Acebo (Asturias, España).

Plantas 
 Un arbusto de la familia Aquifoliaceae, Ilex aquifolium, en Europa;
 En Cuba, las especies autóctonas Ilex montana, Ilex myrtifolia e Ilex sideroxyloides de la misma familia;
 En México, las especies autóctonas Ilex montana e Ilex rubra de la misma familia;
 El nombre común de la planta Acer opalus;
 El nombre común de la planta Viscum album.

Apellido 
 Antonio Acebo Delgado (1918-2008), político mexicano.
 Juan José Cobo Acebo (1981-), ciclista español.
Gómez-Acebo
 Ignacio Gómez-Acebo y Duque de Estrada (1932-2011), abogado español.
 José Gómez-Acebo y Cortina (1860-1932), abogado y político español.
 Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada (1934-1991), aristócrata español casado con la infanta Pilar de Borbón.
 Manuel Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri (1956-), diplomático español.
 Manuel Marañón y Gómez-Acebo (1853-1920), jurista español.
 Margarita Gómez-Acebo y Cejuela (1935-), esposa del antiguo Rey de Bulgaria Simeón de Sajonia-Coburgo Gotha.
 María de Fátima Simoneta Luisa Gómez-Acebo y Borbón (1968), aristócrata española y sobrina de Juan Carlos I de España.
 Miguel Gómez-Acebo y Modet aristócrata español y 4.º Marqués de Cortina.
 Pilar Gómez-Acebo (1955-) escritora y profesora de negocios española.
 José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo (1943-), diplomático español.